Halliday steht für:

 Halliday (North Dakota), Ort im Dunn County

Halliday ist der Familienname folgender Personen:
 Amber Halliday (* 1979), australische Ruderin
 Andy Halliday (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Brett Halliday (eigentlich Davis Dresser; 1904–1977), US-amerikanischer Schriftsteller
 Brooke Halliday (* 1995), neuseeländische Cricketspielerin

 Denis Halliday (* 1941), irischer UN-Diplomat
 Don Halliday (* 1947), britischer Sprinter 
 F. E. Halliday (1903–1982), britischer Literaturwissenschaftler
 Fred Halliday (1946–2010), irischer Politikwissenschaftler
 James Halliday (1918–2007), englischer Gewichtheber
 Jana Halliday (* 1997), weißrussische Billardspielerin
 Jimmy Halliday (1927–2013), schottischer Politiker
 John Halliday (1880–1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Lin Halliday (1936–2000), US-amerikanischer Tenorsaxophonist
 Lisa Halliday (* 1977), US-amerikanische Schriftstellerin
 Matt Halliday (* 1979), neuseeländischer Rennfahrer
 Michael Halliday (1925–2018), britischer Sprachwissenschaftler
 Richard Halliday (1939–2011), kanadischer Künstler
 Simon Halliday (* 1960), englischer Rugby-Union-Spieler
 Tim Halliday (1945–2019), britischer Herpetologe und Künstler

Siehe auch:
 Haliday
 Hallyday